User Datagram Protocol – protokół internetowy warstwy transportowej, 
 Usenet Death Penalty – usenetowa kara śmierci, odcięcie użytkownika od Usenetu za nadużycia